Fontenailles (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fontenailles (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France